caryca – żona cara lub kobieta-car 
 Caryca – pierwotna nazwa statku SS "Kościuszko"